Wuyishan kan avse följande platser i Kina:

 Wuyishan – berg på gränsen mellan Fujian- och Jiangxi-provinserna, världsarv
 Wuyishan (stad) – stad på häradsnivå under Nanping, Fujian-provinsen
 Wuyishans flygplats 
 Wuyishan (köpinghuvudort i Kina, Jiangxi Sheng, lat 28,00, long 117,81) – köpinghuvudort